Barry County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Barry County, Michigan 
 Barry County, Missouri